Beta eller BETA kan henvise til flere artikler:
 Beta – bogstav i det græske alfabet (Β β)
 Beta (Magic: The Gathering) – et samlekortspil
 Beta (økonomi) – et aktivs kursfølsomhed i forhold til markedsudviklingen, en central ingrediens i CAPM-modellen
 Beta (plasmafysik)
 BETA – et objektorienteret programmeringssprog
 BETA – spillested i København som er tilknyttet Amager Bio

Se også 
 Beta-barrel - en proteinstruktur
 Bede-slægten – hvis botaniske navn er Beta.
 Beta-celler – insulin producerende celler i de Langerhanske øer i Bugspytkirtlen
 Betahannen – nr. to i hannernes hierarki, kun overgået af alfahannen
 Betahenfald – den type af radioaktive henfald, hvor der udsendes betastråling, der består af elektroner (β⁻) eller positroner (β⁺)
 Betahunnen – nr. to i hunnernes hierarki, kun overgået af alfahunnen
 Betamax – videobåndsformat
 Betaversion – en andenudgave af et stykke software, som er næsten fri for fejl
 Russisk militærs BETA-gruppe – en russisk antiterrorenhed der opererer på fremmed jord